Reginald de Vautort ist der Name folgender Personen:

 Reginald de Vautort († vor 1129) (vor 1086–1123/29), anglonormannischer Adliger
 Reginald de Vautort († 1245) (vor 1206–1245), englischer Adliger
 Reginald de Vautort († 1269) († 1269/70), englischer Adliger